Воробіївська сільська рада — адміністративно-територіальна одиниця в Україні.

 Воробіївська сільська рада — Вінницька область, Немирівський район
 Воробіївська сільська рада — Тернопільська область, Підволочиський район
 Воробіївська сільська рада — Хмельницька область, Білогірський район
 Воробіївська сільська рада — Хмельницька область, Дунаєвецький район
 Воробіївська сільська рада — Хмельницька область, Полонський район